Bresser ist der Familienname folgender Personen:

 Carsten Bresser (* 1970), deutscher Mountainbikefahrer 
 Felix Bresser (* 1959), deutscher Schauspieler
 Hermann Bresser (um 1585–1627), deutscher Hansesekretär
 Klaus Bresser (* 1936), deutscher Journalist
 Paul Bresser (1921–1993), deutscher Facharzt für Neurologie und Psychiatrie, Hochschullehrer
 Rudi Bresser (* 1948), deutscher Wirtschaftswissenschaftler 

Bresser steht für:
 Bresser (Unternehmen), Optikhersteller

Siehe auch:
 Presser